Радослав Михайлов може да се отнася за:

 Радослав Михайлов (1875 – 1945) – български строителен инженер;
 Радослав Михайлов (р. 1948) – български журналист и телевизионен водещ.